Ліша́нський — прізвище.

Відомі носії:
 Лішанський Юхим Якович (нар. 9 жовтня 1905, Київ — † 21 травня 1982, Київ) — український режисер, педагог, заслужений артист УРСР (1938), професор
 Лішанський Євген Юхимович (нар. 28 травня 1937, Київ) — український архітектор, член Національної спілки архітекторів України, дійсний член Академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2008)